Воинешти има више значења:

 Воинешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Воинешти (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Воинешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Воинешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Воинешти (Воинешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Воинешти (Вултурешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Воинешти (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Воинешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Воинешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији